Frank Aresti (1967) – chitarrista statunitense
 Gabriel Aresti (1933-1975) – scrittore e poeta spagnolo
 Giōrgos Arestī (1994) – calciatore cipriota
 Simone Aresti (1986) – calciatore italiano